Le Journal d'un fou est un titre qui peut faire référence à :
 Le Journal d'un fou, la nouvelle de Nicolas Gogol parue en 1835. Elle a été adaptée plusieurs fois au cinéma :
Le Journal d'un fou, le court métrage de Yakov Protazanov (1915)
Le Journal d'un fou, le film de Roger Coggio (1963)
Le Journal d'un fou, le film de Roger Coggio (1987)

Le Journal d'un fou, la nouvelle de l'écrivain chinois Lu Xun (1918)